Paul Römer (televisieregisseur) (1928-2007): Nederlands televisieregisseur, werkzaam voor Sport in Beeld en Studio Sport.
 Paul Römer (televisieproducent) (1962): Nederlands televisieproducent.